Woolworth kan syfta på

 F.W. Woolworth (1852–1919), en amerikansk affärsman
 Woolworth's – en varuhuskedja

Se även 
 Woolworth Building